Chiesa dei Santi Bartolomeo e Martino a Casalpusterlengo
Chiesa dei Santi Bartolomeo e Martino a Cozzano, frazione di Langhirano